Луї Антуан де Бугенвіль — французький мореплавець, військовий і дослідник

 Бугенвіль — вулканічний острів у Тихому океані, належить Папуа Новій Гвінеї
 Автономний регіон Бугенвіль —  автономна адміністративна одиниця в Папуа Новій Гвінеї
 Бугенвіль — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма

 Бугенвіль — підприємство в Папуа Новій Гвінеї
 7649 Буґенвіль — астероїд головного поясу